Новоазовськ — місто, Донецька область, Кальміуський район
 Новоазовськ — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією